Muzeum Bursztynu w Gdańsku
 Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
 Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie
 Muzeum Bursztynu w Połądze
 Muzeum Bursztynu w Krakowie
 Wystawa stała w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie
 Kolekcja w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku
 Kolekcja w Muzeum Zamkowym w Malborku
 Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdańsku